Kalan ist:
 eine Raubtierart, siehe Seeotter
 der deutsche Name einer Stadt in Rumänien, siehe Călan
 Kalan (Tempel), turmartiges Hauptheiligtum im Königreich Champa, siehe Cham-Architektur
 Kalan Müzik, türkisches Musik-Label
Siehe auch:
 Calan
 Kallan